Junkerhof steht für:

 Junkerhof (Bischhausen), Waldkappel-Bischhausen (Waldkappel), Werra-Meißner-Kreis, Hessen   
 Junkerhof (Memmingen), Memmingen, Bayern
 Junkerhof Toruń (polnisch: Dwór Mieszczański – Bürgerhof), Toruń, Polen
 Junkerhöfe und Junkergärten, im früheren Königsberg
 Artushof Elbing (alternative Bezeichnung)

Siehe auch:
 Junkerhaus
 Junkernhof